Sania Mirza och Mahesh Bhupathi var regerande mästare, men valde att inte delta tillsammans.
Mirza spelade med Robert Lindstedt, men förlorade i den första omgången mot Cara Black och Aisam-ul-Haq Qureshi. Bhupathi spelade med Casey Dellacqua, men förlorade i den första omgången mot Anastasia Rodionova och Santiago González.
Lucie Hradecká och František Čermák vann finalen över Kristina Mladenovic och Daniel Nestor med 1–6, 6–4, [10–6].

Seedning  

  Sania Mirza /  Robert Lindstedt (Första omgången)
  Elena Vesnina /  Max Mirnyi (Första omgången)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (Kvartsfinal)
  Lisa Raymond /  Bruno Soares (Kvartsfinal)
  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (Final)
  Anna-Lena Grönefeld /  Horia Tecău (Andra omgången)
  Casey Dellacqua /  Mahesh Bhupathi (Första omgången)
  Liezel Huber /  Marcelo Melo (Semifinal)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser

Franska öppna 2013